Да́на А́йви (; род. 12 августа 1941, Атланта, Джорджия, США) — американская актриса.

Ранние годы 
Дана Айви, американская характерная актриса, родилась в Атланте, Джорджия, в семье логопеда и актрисы Мэри Нелл Айви (урождённая Маккойн) и физика Хью Догерти Айви. Позже её родители развелись. У неё есть младший брат Джон и сводный брат Эрик.

Карьера 
В возрасте шести лет Дана, как и её мать, решила стать актрисой. Она стала заниматься актёрским мастерством ещё в средней школе. Во Флориде, где она училась после окончания школы, Дана играла главные роли в театре при Rollins College.

Поскольку Айви очень талантливая актриса, она получила стипендию для обучения в драматической студии в Англии в Лондонской академии музыки и искусства. Дана снискала славу на театральной сцене, завоевала признание критиков, а также получила множество наград, таких, как «Тони», Outer Critics, Drama Desk.

Дана Айви обладает богатым актёрским дарованием, что позволяет ей играть как в драматических фильмах («Цветы лиловые полей», «Другая женщина»), так и в комедиях («Отпетые мошенники», «Семейка Аддамс»). Айви также снялась в телефильмах по произведениям Шекспира: сыграла ведьму в «Макбете» в 1982 году, и королеву Гертруду в «Гамлете» в 1990 году
Также она неоднократно появлялась в телевизионных сериалах, например, таких, как «Закон и порядок», «Фрейзер», «Секс в большом городе» и других. В настоящее время Дана Айви живёт в Нью-Йорке. В 2008 году она получила почетную докторскую степень honoris causa от Rollins College.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Родившиеся в Атланте
Лауреаты премии Obie
Актрисы театра США
Выпускники Колледжа Роллинса
Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства
Киноактрисы США